TCTN1 () – білок, який кодується однойменним геном, розташованим у людей на 12-й хромосомі. Довжина поліпептидного ланцюга білка становить 587 амінокислот, а молекулярна маса — 63 570.

Кодований геном білок за функцією належить до білків розвитку. 
Задіяний у таких біологічних процесах, як біогенез та деградація війок, альтернативний сплайсинг. 
Локалізований у цитоплазмі, цитоскелеті, клітинних відростках.
Також секретований назовні.

Література

Примітки

Див. також 
 Хромосома 12

Некатегоризовані білки